

Aziende 
 Orange County Choppers – costruttore di motociclette custom della contea di Orange, New York

Cinema 
 Orange County – film statunitense del 2002 diretto da Jake Kasdan

Geografia 
Cina
 Orange County – area di sviluppo residenziale nella periferia nord di Pechino

Stati Uniti d'America
Contea di Orange – contea nel sud della California
Contea di Orange – contea della Florida
Contea di Orange – contea dell'Indiana
Contea di Orange – contea di New York
Contea di Orange – contea della Carolina del Nord
Contea di Orange – contea del Texas
Contea di Orange – contea del Vermont
Contea di Orange – contea della Virginia